Mons. Aurel Percă (nacido el 15 de agosto de 1951) es un arzobispo rumano de la Iglesia católica, Arzobispo de la Arquidiócesis de Bucarest.

Biografía 
Mons. Aurel Percă nació el 15 de agosto de 1951.

Sacerdocio 
Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1979.

Episcopado

Obispo Auxiliar de Iași 
El 29 de septiembre de 1999, el Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Auxiliar de la Diócesis de Iași.

El 8 de diciembre siguiente, fue ordenado obispo por Mons. Petru Gherguel, Obispo de Iași.

Arzobispo de Bucarest 
El 21 de noviembre de 2019, el Papa Francisco lo nombró VIII Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Bucarest.

Se instaló en Bucarest el 11 de enero de 2020.